Петатлан има више значења:

 Петатлан (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Петатлан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Петатлан (Петатлан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику